Евге́ний Ефи́мович Тете́рин (1905 — 1987) — советский актёр и режиссёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1958).

Биография 
Родился 9 (22 февраля) 1905 года в Москве. Окончил Студию сценических искусств МХАТ и студию Е. Б. Вахтангова (1926).

В 1929—1937 годах — актёр и режиссёр театра Санкультуры в Москве, в 1938—1940 годах — актёр театров в Орле и Ногинске, в 1940—1941 годах — киностудии «Мосфильм», в 1944—1946 годах — театра Музкомедии БССР, с 1946 года — Театра-студии киноактёра в Москве.

Умер 19 марта 1987 года. Похоронен в Москве в колумбарии Донского кладбища (колумбарий 17, секция 12).

Награды и звания 
 заслуженный артист РСФСР (1958).

Фильмография

Актёрские работы

1930-е 
 1938 — Болотные солдаты — Ганс

 1940-е 
 1941 — Дело Артамоновых — Мирон, сын Алексея
 1948 — Молодая гвардия — немецкий лейтенант
 1949 — Звезда — немецкий генерал (в титрах не указан)

 1950-е 

 1953 — Таинственная находка — капитан английского военного фрегата «Миранда»
 1954 — Сёстры Рахмановы — Ллойд
 1954 — Переполох (короткометражка) — Николай Сергеевич
 1955 — Отелло — Брабанцио
 1955 — Попрыгунья — доктор Фёдор Лукич Коростылёв
 1955 — Крушение эмирата — Востросаблин
 1955 — Урок жизни — Иван Тимофеевич, инженер
 1956 — Главный проспект — Рудаков
 1956 — Бессмертный гарнизон — пленный немец
 1956 — Первые радости — Дорогомилов
 1956 — Девочка и крокодил — папа Кати
 1956 — Дело № 306 — Евгений Ефимович Голиков, эксперт-медик
 1956 — Солдаты — Георгий Акимович, дядя Люси
 1956 — Урок истории — Макс, подпольщик"" (нет в титрах)
 1957 — Необыкновенное лето — Арсений Дорогомилов (нет в титрах)
 1957 — К Чёрному морю — Александр Терентьевич, отец Ирины
 1957 — Цель его жизни
 1958 — Хождение по мукам — немец
 1958 — Улица молодости — жилец
 1959 — Муму — Харитон
 1959 — Судьба человека — писатель
 1959 — Баллада о солдате — начальник эшелона
 1959 — Песня о Кольцове — Дацков

1960-е 

 1960 — Испытательный срок — Илья Борисович Кац, судебный медик
 1960 — Люди моей долины — Слонь
 1960 — Колыбельная — Михаил Яковлевич
 1960 — Мичман Панин — Роберт Николаевич Вирен, военный губернатор Кронштадта
 1960 — Тучи над Борском — Артемий Николаевич, сектант
 1961 — Друг мой, Колька! — Фёдор Фёдорович, директор школы
 1961 — Девять дней одного года — Евгений Григорьевич Покровский, профессор-биофизик
 1962 — Исповедь — Благов
 1963 — Слепая птица — профессор Арбатов
 1963 — После свадьбы — Виталий Фадеевич Чернышёв, председатель колхоза
 1963 — Тишины не будет — Андрей Ильич Озеров
 1963 — Человек, который сомневается — Петров, адвокат Дуленко 1963 — Коротко лето в горах — Спиридонов
 1964 — Возвращённая музыка — Самборский
 1964 — До завтра...
 1964 — Живёт такой парень — больной учитель, сосед по палате Пашки Колокольникова
 1964 — Ноль три — Самойлов, доктор
 1964 — Казнены на рассвете — первый сенатор
 1965 — На завтрашней улице — Родионов
 1965 — Музыканты одного полка — Борис Игнатьевич, полковник контрразведки
 1966 — Серая болезнь
 1966 — Туннель — полковник
 1966 — Иду искать — профессор Кирилл Иванович Головин
 1967 — И никто другой — Иван Афанасьевич
 1967 — Майор «Вихрь» — «Седой»
 1967 — Они живут рядом — мужчина, который отправляет телеграмму
 1968 — Братья Карамазовы — отец Паисий
 1968 — Крах — Владимир Бурцев
 1969 — Мой папа — капитан — Иван Макарович Готовцев, капитан «Игарки»
 1969 — Повесть о чекисте — главный инженер судоремонтного завода
 1969 — Невероятный Иегудиил Хламида — эпизод
 1969 — Адъютант его превосходительства — Старцев, нумизмат, курьер красных
 1969 — Ищите и найдёте — «Слон»

1970-е 
 1970 — Кремлёвские куранты — Георгий Степанович Глаголев
 1970 — Опекун — Кирилл Иванович
 1970 — Счастье Анны — отец Анны
 1971 — Вчера, сегодня и всегда — Иван Никитич Шеин
 1971 — Егор Булычов и другие — доктор
 1972 — Свеаборг — Жнов, полковник, начальник штаба
 1974 — Вылет задерживается — дедушка
 1974 — Исполнение желаний — антиквар
 1975 — Лебединая песня (короткометражка) — суфлёр

 1980-е 
 1980 — История одного подзатыльника — дедушка Славика
 1983 — Ты мой восторг, моё мученье…

Режиссёрские работы 
 1959 — Муму (совместно с А. Бобровским)

Примечания

Ссылки 
 Евгений Тетерин в Авторском проекте Алексея Тремасова
 Могила Е. Е. Тетерина

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Донском кладбище